Ulejno peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Ulejno, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Ulejno, village de la voïvodie de Poméranie occidentale.